Géza Egger est un romancier, acteur et producteur de cinéma hongrois, né le  à Etyek, dans le nord de la Hongrie.

Théâtre 
 2005 : Macbeth de William Shakespeare, dirigé par Emese Vasvari, au Fuggetlen Produkciok, Macbeth
 2007 : Romeo es Julia de William Shakespeare, dirigé par Ivan Funk au Gergely Csiky Theatre, Kaposvar : Benvolio
 2013 : Coriolanus de William Shakespeare, dirigé par Geza Bodolay au Zsigmond Moricz Theatre, Budapest : Titus Lartius

Filmographie

Cinéma  
 2017 : Örök tél : Szász Attila

Séries télévisées 
 2019 : Nofilter : Dani
 2017 : Tóth János : Pultos

Liens externes 
  de l'acteur
 
 

Naissance dans le comitat de Fejér
Naissance en janvier 1987
Acteur hongrois de cinéma
Acteur hongrois de théâtre
Acteur hongrois de télévision